The Beloved Vagabond (romance), de William John Locke
 The Beloved Vagabond (1915), filme mudo com Edwin Arden
 The Beloved Vagabond (1923), filme mudo com Carlyle Blackwell
 The Beloved Vagabond (1936), filme musical com Maurice Chevalier